Magiczne drzewo – serial telewizyjny w reżyserii Andrzeja Maleszki
 Magiczne drzewo – cykl powieści autorstwa Andrzeja Maleszki
 Magiczne drzewo – polski film z 2009 w reżyserii Andrzeja Maleszki